Adams Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adams Mill (Indiana), im Carroll County
 Adams Mill (Tennessee), im Washington County
 Adams Mill Estates, im Greenville County, South Carolina

Siehe auch:
 Adams Mill Creek